Stidham ist der Familienname folgender Personen:

 Arbee Stidham (1917–1988), US-amerikanischer Blues-Musiker 
 Ari Stidham, US-amerikanischer Schauspieler
 Jarrett Stidham (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler